Patronyme picard

Plovie est un nom de famille picard, de plouvier : pluvier, oiseau de pluie, siffleur de pluie. Surnom d'un siffleur.

Variantes:
 Plouvier, Plouviez, Plouviet
 Pluvier
 Plovie, Plovier
 Plové
 Plovy, Plovyt, Plovijt
 Plouy, Plowy
 Pluy, Pluij

 Édouard Plouvier (1821-1876), chansonnier français ;
  (1951), écrivain néerlandais ;
 Jean-Luc Plouvier (1963), pianiste belge.